Het wereldkampioenschap superbike van Manfeild 1989 was de elfde en laatste ronde van het wereldkampioenschap superbike 1989. De races werden verreden op 19 november 1989 op het Manfeild Autocourse in Feilding, Nieuw-Zeeland.

Fred Merkel werd gekroond tot kampioen met een derde plaats in de tweede race van het weekend, wat genoeg was om zijn laatste concurrent Stéphane Mertens voor te kunnen blijven.

Race 1

Race 2

Eindstanden na wedstrijd

1989
Manfeild